Осиновский — посёлок в Невьянском городском округе Свердловской области России. Ранее входил в состав Цементного поселкового совета Невьянского района.

Население 
По переписи 2010 года постоянное население — 26 человек, из них 15 мужчин и 11 женщин. Преобладающая национальность (на 2002 год) — русские (50 %).

Долговременная динамика численности населения:

География 
Посёлок расположен в лесной местности, в верхнем течении реки Таволга к северо-западу от Екатеринбурга, к юго-востоку от Нижнего Тагила и в 5 км к северо-востоку от центра округа города Невьянска и находится на шоссе местного значения Невьянск — Реж. Расстояние до ближайшей железнодорожной станции Невьянск — 10 км. Ближайшие населённые пункты — Быньги, Осиновка, Середовина и Верхние Таволги.

Примечания

Литература

Ссылки 
http://semantic.uraic.ru/object/objectedit.aspx?object_id=6011&project=1

Населённые пункты Невьянского городского округа